Duits voor Heilig Kruis
Verscheidene plaatsnamen
 in Duitsland: wijken in Kempten im Allgäu, Trier, Trostberg
 in Zwitserland: wijken of dorpen in Sankt Gallen, Wuppenau, Entlebuch
 oude Duitse plaatsnaam in Polen, nu Święty Krzyż

Zie ook 
 plaatsnamen met Heiligenkreuz (doorverwijspagina)